Stati Uniti d'America
 Edwardsville – città della Contea di Jefferson, Alabama
 Edwardsville – città della Contea di Madison, Illinois
 Edwardsville – città della Contea di Wyandotte, Kansas
 Edwardsville – borough della Contea di Luzerne, Pennsylvania